Het spook van de opera (roman) - de roman
 The Phantom of the Opera (musical) - de musical
 The Phantom of the Opera (nummer) - een nummer uit de musical
 films (gebaseerd op de roman)
 The Phantom of the Opera (1925) van Rupert Julian met Lon Chaney en Mary Philbin
 Phantom of the Opera (1943) van Arthur Lubin met Nelson Eddy, Susanne Foster en Claude Rains
 The Phantom of the Opera (1962) van Terence Fisher met Herbert Lom en Heather Sears
 The Phantom of the Opera (1983) van Robert Markowitz met Maximilian Schell en Jane Seymour
 The Phantom of the Opera (1989) van Dwight H. Little met Robert Englund en Jill Schoelen
 The Phantom of the Opera (1990), televisiefilm van Tony Richardson met Burt Lancaster en Teri Polo
 Il fantasma dell'opera (1998) van Dario Argento met Julian Sands en Asia Argento
 The Phantom of the Opera (2004) van Joel Schumacher met Gerard Butler en Emily Rossum
 Neef Phantom (bijnaam 'The Phantom of the Opera') - personage uit The Munsters